Зілинський — польське прізвище.

Відомі носії 

 Зілинський Іван Михайлович (1879–1952) — український мовознавець, фольклорист. Дослідник лемківських говірок. Батько Ореста Зілинського.
 Зілинський Орест (1923–1976) — чеський і український україніст, славіст, літературознавець і фольклорист, філолог, громадський діяч. Син Івана Зілинського.
 Зілинський-Содоль Петро (1893–1987) — український військовик, полковник УНР в екзилі.

Польські прізвища